Сечень () — город на севере Венгрии, в медье Ноград.

Население Сеченя по данным на 2001 год — 6479 человек.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии